Bobby Clark puede referirse a: 
Bobby Clark (actor) (nacido en 1937), actor y especialista cinematográfico y televisivo estadounidense.
Bobby Clark (comediante) (1888–1960), actor teatral, cinematográfico y televisivo, además de artista de vodevil de nacionalidad estadounidense.
Bobby Clark (futbolista nacido en 1945) (1945-), futbolista británico.
Bobby Clark (futbolista nacido en 2005) (2005-), futbolista británico.